Антон Зафиров Горчев е български актьор.

Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във  ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1963 година в класа на Методи Андонов и Стефан Сърчаджиев. Като малък иска да стане летец, но здравословни причини (прекарана туберкулоза) не му разрешават. Тогава открива страстта си към театъра и киното.

Започва кариерата си във Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ Варна (1963 – 1965), след това в Драматичен театър – Пловдив (1965 – 1971) и накрая в Драматичен театър „София“ (от 1973).

Член на СБФД (1973).

Горчев страда от алкохолизъм през живота си. Умира в мизерия през 2000 година, като през последните 10 години от живота си се препитава с каране на такси, продаване на цветя и други.

Награди и отличия 
 Заслужил артист.
 Голямата награда“ „Златната роза“ за филма Осмият на ФБФ (Варна, 1969).
 Награда „на ЦК на ДКМС“ за ролята на (Владо) от филма Осмият на ФБФ (Варна, 1969).
 Специална награда „на журито“ за филма Козият рог на МКФ (Карлови Вари, Чехословакия 1972).
 Втора награда „Сребърен Хюго“ за филма Козият рог на МКФ (Чикаго, САЩ 1973).
 Трета награда за филма Козият рог на МКФ (Коломбо, Шри Ланка 1973).
 Голямата сребърна купа за филма Козият рог на МКФ (Сантарен, Португалия 1973).

Театрални роли 
 „Укротяване на опърничавата“ (Уилям Шекспир) – Петручио
 „Уестсайдска история“ (Ленард Бърнстейн) – Бернардо
 „Опера за три гроша“ (Бертолд Брехт) – Меки „ножа“
 „От ума си тегли“ (Александър Грибоедов) – Чацки
 „Човекоядката“ (Иван Радоев)

Телевизионен театър 
 „Имитаторът“ (1988) (Рудолфо Усигли)
 „Излишни неща от личния живот“ (1985) (Сергей Коковкин и Здравко Митков)
 „Испанци в Дания“ (1982) (Проспер Мериме)
 „Старчето и стрелата“ (1982) (от Никола Русев, реж. Орфей Цоков) – Драгита
 „Донаборник“ (1981)
 „Ковачи на мълнии“ (1981) (Иван Пейчев)
 „Лукреция Борджия“ (1981) (Пламен Павлов)
 „Краят остава за вас“ (1980) (от Георги Данаилов, реж. Роксена Кирчева)
 „Сценарият“ (1980) (Жан Ануи)
 „Новата линия“ (1978) (Генадий Бокарьов)
 „Страстната неделя“ (1978) (от Павел Павлов, реж. Павел Павлов)

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 Антон Горчев в КиноПоиск
 Антон Горчев в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Заслужили артисти (България)
Родени в София
Починали в София